Ludvík III. Dolnobavorský ( Ludwig III. von Niederbayern, 9. října 1269 Landshut – 9. října 1296 tamtéž) byl dolnobavorský vévoda z dynastie Wittelsbachů.

Život 
Ludvík III. Dolnobavorský se narodil jako syn dolnobavorského vévody Jindřicha XIII. a jeho manželky Alžběty, dcery uherského krále Bély IV. a byzantské princezny Marie Laskariny. Po smrti svého otce byl mezi lety 1290 a 1296 spolu se svými bratry Otou III. a Štěpánem I. dolnobavorským vévodou. Fakticky vládu vykonával však až od roku 1294. V roce 1296 jako bezdětný zemřel a byl pohřben v rodovém pohřebišti v klášteře Seligenthal. Jeho majetek po něm zdědili bratři.

Vývod z předků

Odkazy

Reference 

Wittelsbachové
Bavorští vévodové
Narození v Landshutu
Úmrtí v Landshutu
Pohřbení v klášteře Seligenthal
Narození 9. února
Narození v roce 1269
Úmrtí 13. května
Úmrtí v roce 1296
Muži